Pułki strzelców noszące numer „3”:

 3 Pułk Strzelców Polskich (1917-1918 w Rosji)
 3 Pułk Strzelców Polskich im. Henryka Dąbrowskiego (1918-1920 we Wschodniej Rosji)
 3 Pułk Strzelców Polskich (1917-1919 we Francji) → 45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych